Ранчо Контрерас има више значења:

 Ранчо Контрерас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Контрерас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Контрерас (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Контрерас (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику